Колі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 150 км на схід від Бордо, 45 км на схід від Періге.

Історія 

1 січня 2019 року Колі і Сент-Аман-де-Колі було об'єднано в новий муніципалітет Колі-Сент-Аман.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 212,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Колі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Колі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь